Rottenburg ist der Name folgender Orte:

 Rottenburg am Neckar, Stadt im Landkreis Tübingen, Baden-Württemberg
 Rottenburg an der Laaber, Stadt im Landkreis Landshut, Bayern

Rottenburg  ist der Familienname folgender Familien oder Personen:
 Rottenburg (Adelsgeschlecht), Tiroler Adelsfamilie
 Francis de Rottenburg (eigentlich Franz Baron von Rottenburg; 1757–1832), britischer General und Militärschriftsteller
 Franz Johannes von Rottenburg (1845–1907), deutscher Jurist und Diplomat
 Heinrich VI. von Rottenburg († 1411), Tiroler Hauptmann und Burggraf
 Karl Wilhelm Sigismund von Rottenburg (1777–1837), deutscher Generalleutnant 
 Vanessa Rottenburg (* 1985), deutsch-US-amerikanische Schauspielerin

Siehe auch:
 Burg Rottenburg
 Bistum Rottenburg-Stuttgart
 Rotenburg
 Rothenburg
 Rodenburg
 Rottenberg